Kevin MacDonald – artista statunitense
 Kevin MacDonald – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Kevin MacDonald – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio e canadese
 Kevin MacDonald – psicologo statunitense
 Kevin Macdonald – regista britannico

Pagine correlate 
Kevin McDonald